Tecumseh – capo indiano
 Canada
 Tecumseh – città dell'Ontario
 Tecumseh No. 65 – municipalità rurale del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Tecumseh – città della Contea di Lenawee, Michigan
 Tecumseh – città della Contea di Johnson, Nebraska
 Tecumseh – città della Contea di Pottawatomie, Oklahoma
 Tecumseh –  census-designated place della contea di Vigo, Indiana